Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2010/2011 (Coppa Italia A1) zainaugurowane zostały 20 stycznia 2011 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej. 

Finał rozegrany został 23 stycznia 2011 roku w PalaOlimpia w Weronie.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Tabela fazy zasadniczej po 13. kolejce

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2010 we Włoszech
2011 we Włoszech